Stendardo ist der Familienname folgender Personen:

 Guglielmo Stendardo (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Mariano Stendardo (* 1983), italienischer Fußballspieler